peut désigner :
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie (Royaume-Uni)
  (Union soviétique puis Russie)